Facelina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1855. Facelina ingår i familjen Facelinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Facelina